

Страуд — місто, штат Оклахома
 Страуд Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсільванія